Klattrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Klattrup (Ensted Sogn) – en bebyggelse i Ensted Sogn
 Klattrup (Mou Sogn) – en bebyggelse i Mou Sogn
 Klattrup (Smidstrup Sogn) – en bebyggelse i Smidstrup Sogn
 Klattrup (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn
 Klattrup (Udbyneder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Udbyneder Sogn
 Klattrup (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn